Rhododendron 'Manitou' — сорт вечнозелёных рододендронов гибридного происхождения.

Биологическое описание 
Компактный кустарник, в десятилетнем возрасте размеры куста 80×80 или 90×90 см.

Крона плотная.

Листья Листья эллиптические, плоские, полу-глянцевые, оливково-зелёные, 45×25 мм. 

Соцветия шарообразные, размеры около 70×60 мм. В соцветии около 31—35 цветков. 

Цветки 20×30 мм, воронковидные, 5-лепестковые, бледно-пурпурно розовые. Аромат отсутствует. Цветение в конце апреля — начале мая.

Происхождение

В культуре 
Выносит зимние понижения температуры до -23 °C; -26 °C; -32 °C (данные из различных источников). Бутоны вымерзают при -26 °C. При наличии высокого снежного покрова в условиях Финляндии зимует нормально.

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 

Manitou